Stora Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Mörttjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Stora Mörttjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Stora Mörttjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun och Skinnskattebergs kommun,  (25,4 ha)
Store Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 661030-127947), sjö i Årjängs kommun,  (14,6 ha)
Stora Mörttjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 661237-126887), sjö i Årjängs kommun,  (1,9 ha)
Stora Mörttjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (11,9 ha)
Stora Mörttjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (36,8 ha)
Stora Mörttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Säffle kommun,  (15,3 ha)
Stora Mörttjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stora Mörttjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stora Mörttjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,49 ha)
Stora Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, norr om Marsjön), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Mörttjärnen (Järna socken, Dalarna, väster om Ilbäcken), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Mörttjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (12,8 ha)
Stora Mörttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (13,2 ha)

Se även
Mörttjärn
Stor-Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn